Grażyna Dyksińska-Rogalska (ur. 15 października 1946 w Warszawie) – tłumaczka, dialogistka.

Życiorys 
Córka pisarza Stanisława Dyksińskiego. Autorka wersji polskiej filmów kinowych, m.in. „Władca Pierścieni”, „Tango i Cash”, „Rain Man”, „Frantic”, „Uwierz w ducha”, „Szybki jak błyskawica”, „Fisher King”. Wieloletnia przewodnicząca sekcji dialogistów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Autorka wersji polskiej sztuki Woody Alena „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. W 2019 odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Dialogi polskie 
 2000-2001: Tata lew
 1998: Żona przychodzi nocą
 1997: Ostatni rozdział
 1991: Ali Baba
 1987-2005: Strażak Sam
 1987-1988: Leśna rodzina
 1986: Amerykańska opowieść
 1984-1991: Mapeciątka
 1982: Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda
 1978: Władca Pierścieni
 1966: Kto się boi Virginii Woolf?

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Grażyna Dyksińska-Rogalska na stronie Polski-Dubbing

Polscy dialogiści
Odznaczeni Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Urodzeni w 1946